Isotogastruridae  — семейство коллембол из надсемейства Isotogastruroidea (Poduromorpha).

Описание 
Встречаются на побережьях Малых Антильских островах, Мадагаскара, Новой Каледонии, Мексики и Средиземноморья. Известно около 10 видов. Семейство Isotogastruridae было описано Жан-Марком Тибо () и Юдит Наят () в 1992 году и относится к надсемейству Isotogastruroidea из подотряда Poduromorpha (или отряда).

 Семейство Isotogastruridae
 Род Isotogastrura Thibaud et Najt, 1992
 Вид Isotogastrura ahuizotli Palacios-Vargas et Thibaud, 1998 — Мексика
 Вид Isotogastrura arenicola Thibaud et Najt, 1992  — Карибские острова
 Вид Isotogastrura atuberculata Palacios & Thibaud, 2001 — Мексика
 Вид Isotogastrura coronata Fjellberg, 1995  — Средиземноморье (Канарские острова, Албания, Марокко)
 Вид Isotogastrura litoralis Thibaud et Weiner in Najt et Matile, 1997 — Новая Каледония
 Вид Isotogastrura madagascariensis Thibaud, 2008 — Мадагаскар
 Вид Isotogastrura veracruzana Palacios-Vargas et Thibaud, 1998 — Мексика

Примечания

Литература 
 Thibaud, J.-M. 2007. Recent advances and synthesis in biodiversity and biogeography of arenicolous Collembola., Ann. soc. entomol. Fr. (n.s.), 2007, 43 (2), p. 181-185.
 Hopkin, Stephen P. (1997): The Biology of the Collembola (Springtails): The Most Abundant Insects in the World. Музей естествознания (Лондон). PDF Полный текст
 Haaramo, Mikko (2008): Mikko’s Phylogeny Archive — Collembola. Version of 2008-MAR-11. Retrieved 2008-JUL-11.
 Börner, C. 1901. Zur Kenntnis der Apterygoten-Fauna von Bremen und der Nachbardistrikte. Beitrag zu einer Apterygoten-Fauna Mitteleuropas. Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen, XVII. Band, Heft 1, Mai 1901, p. 1-141. PDF Полный текст
 Salmon, J.T. 1964. «An Index to the Collembola, Volume 1», Royal Society of New Zealand, Bulletin No.7, Wellington, p. 1-144.

Ссылки 
 Определитель видов рода Isotogastrura

Poduromorpha
Семейства коллембол